Enric Martínez-Castignani (Barcelona, 1970) es un barítono italo-español, considerado como uno de los más destacados barítonos europeos y a la vez uno de los mejores liederistas actuales. Ha sido nominado a los Premios Grammy.

Biografía 
Barítono Italo-español, se forma en Barcelona y la Staatsliche Musikhochschule Heidelberg-Mannheim (Alemania), graduándose con las máximas calificaciones. Fue alumno de Gérard Souzay, Dalton Baldwin, Gerd Türk, Ulrich Eisenlohr, Paul Schilhawsky, María Dolores Aldea, Carlos Chausson y Wolfram Rieger. En su faceta de director de orquesta estudia con Pier Cao, Eric Ericsson, Klaus Arp, Luís Gorelick y Riccardo Frizza.

Debuta en 1992 La Boheme en la Ópera Nacional de Hungría. Ha actuado en el Teatro Real de Madrid, el Gran Teatro del Liceo, la Israeli Opera, el Badisches Stattstheater de Karlsruhe, la Opéra de Lyon, el Grand Théâtre du Genève, la Ópera de Oviedo, el Teatro La Fenice y la Opéra du Rhin-Strasbourg.

Entre los prestigiosos maestros que le han dirigido figuran George Pehlivanian, Alberto Zedda, Sebastian Weigle, Josep Pons, Ricardo Frizza y Daniele Callegari. También ha actuado, entre otras, con la Orquesta Sinfónica de Barcelona y Nacional de Cataluña, Orquesta de la Comunidad de Madrid, Orquesta Sinfónica de Tenerife y Orquesta Sinfónica de RadioTelevisión Española.

Ha dado recitales en el Palacio de la Música Catalana de Barcelona, el Auditorio de Barcelona, el Instituto Cervantes de Bruselas, la Temporada de la Radio de Valparaíso (Chile), el Suntory Hall y el Oiji Hall de Tokio (Japón), estos dos últimos acompañados del gran pianista Dalton Baldwin.

Nominado a los Grammy Award (2004) y ganador de premio “Mejor Artista del año 2012” por la Revista 440Clàssica. Ha grabado para Deutsche Grammophon y Harmonía Mundi. Acaba de grabar junto a la London Philharmonic Orchestra para Naxos el “Requiem” de G. Bottesini.
	
Su preocupación por impulsar las nuevas vías de desarrollo de la cultura le han llevado a impulsar diversos proyectos como MEMENTO CD Solidario a beneficio de los niños enfermos de neuroblastoma (Asociación NEN) que se ha convertido éxito de ventas y en el primer proyecto de micromecenazgo en música clásica de España y es profesor invitado de los Master de Gestión Cultural de la Universidad Carlos III (Madrid). Desde su creación (2011) y hasta junio del 2016 fue el impulsor y director artístico del Lied Festival Victoria de los Ángeles LIFE VIctoria

Repertorio 
Interpreta numerosos roles, entre los que figuran Schaunard (La Bohème), Dandini/Don Magnífico (La Cenerentola),  Il Barone di Trombock (Il viaggio a Reims), Martino (L’occasione fa il ladro), Malatesta/Don Pasquale (Don Pasquale), Enrico (Il Campanello), Bartolo (Il Barbiere di Siviglia), Taddeo (L'italiana in Algeri), Raimbaud (Le Comte Ory), Dulcamara (L'elisir d'amore), Figaro/Il Conte (Le nozze di Figaro), Papageno (Die Zauberflöte), Scharpless (Madame Butterfly). Marcello (La Boheme) y Zurga (Le Pechêurs de Perles).

Los ciclos Viaje de invierno Op.89, Schwanengesang D. 957 (Franz Schubert) y Amor de poeta Op. 48 (R. Robert Schumann) son algunas de las obras centrales de su repertorio.

Premios 
Ha sido nominado para los Premios Grammy por su grabación de la primera versión de la ópera de X. Montsalvatge El Gato con Botas.  Ha sido ganador del premio “Mejor Artista del año” por la Revista 440 Clàssica. También ha obtenido el Premio al mejor cantante español en el Concurso Internacional de Música María Canals y el Tercer Premio en el Concurso Internacional de Budapest, así como una beca de estudios en el Concurso Internacional Francesc Viñas.

Discografía 
 F. Chueca: La Gran Vía / El Bateo. Deutsche Grammophon
 X. Montsalvatge: El Gato con Botas. Columna Música
 F. Schubert: Die Winterreise, Op. 89. Solfa Recordings
 E. Borrás: Llibre d'Amic. Columna Música
 I. Albéniz: Arias y Romanzas. Columna Música
 T.L. de Victoria: Lamentaciones de Jeremías. Cantus	
 El Cançoner de Gandia: El Cant de la Sibil·la. Harmonia Mundi Ibérica

Enlaces 
 Web de Enric Martínez-Castignani
 Fanes de Enric Martínez-Castignani
 Canal de Enric Martínez-Castignani

Barítonos de España
Barítonos en el Teatro Real
Músicos clásicos del siglo XXI de España
Nacidos en Barcelona